Botzen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bolzano (provins), Trentino-Alto Adige,

Tjeckien 

 Partyzánský vrch, kulle, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar